La culpa puede referirse a:

 La culpa, tercer álbum de estudio de la banda chilena de rock Los Bunkers, editado en octubre de 2003.
 La culpa, película de Argentina dirigida en 1969 por Kurt Land.
 La culpa, telenovela mexicana producida por Yuri Breña y Pinkye Morris en 1996 para la productora mexicana Televisa